Тагино — название населённых пунктов в России:

 Тагино — село в Глазуновском районе Орловской области.
 Тагино — деревня в Свердловском районе Орловской области.